Classe Lexington è il nome di due classi di navi militari dell'US Navy.
Classe Lexington (incrociatore), un gruppo di sei incrociatori da battaglia americani sviluppati durante la prima guerra mondiale. La costruzione venne interrotta in seguito alla ratifica del Trattato Navale di Washington. Due unità furono completate come portaerei.
Classe Lexington (portaerei), un gruppo di due portaerei americane, risultato della conversione di due incrociatori della classe di cui sopra. Prestarono servizio durante la seconda guerra mondiale.